«Это было так давно, о моё оружие!» () — государственный гимн Объединённой Арабской Республики (ОАР), федерации Египта и Сирии, с 1960 года. Хотя ОАР распалась в 1961 году, Египет сохранил его в качестве официального названия государства до 1971 года и использовал свой национальный гимн до 1979 года.

История 
До того, как быть принятым в качестве национального гимна ОАР, он использовался в качестве националистической песни в исполнении Умм Кульсум во время Суэцкого кризиса в 1956 году, известного в Египте и арабском мире как Трёхсторонняя агрессия, когда в Египет вторглись Великобритания, Франция и Израиль. Из-за своей сильно националистической лирики, вызывающей национальное сопротивление, эта песня часто звучала по египетскому радио во время войны, иногда каждые 10 минут.

Популярность песни привела к тому, что она была принята в качестве государственного гимна ОАР через два года после создания союза. Он заменил прежний официальный королевский гимн Египта «Салам Аффандина» (Приветствие Господу нашему, الام الندينا, сочинённый Джузеппе Пугиоли) и неофициальный гимн «Нашид аль-Хурийя» (Гимн свободы, بايد الحرية, сочинённый и исполненный Мохаммедом Абдель Вахабом), которые были приняты после Египетской революции 1952 года и отмена монархии, а также бывший государственный гимн Сирии.

Текст песни был написан Салахом Джахином, а музыка — Камалем Аль-Тавилом. Он также использовался, без слов, Ираком с 1965 по 1981 год.

В конце концов, в 1979 году во время мирных переговоров с Израилем президент Анвар Садат заменил его в качестве национального гимна Египта менее воинственным «Родина, Родина, Родина», который и сегодня остаётся национальным гимном Египта.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Информация, аудио, текст и ноты

Государственные символы Египта
Государственные символы Ирака
Государственные символы Ливии
Песни на арабском языке
Бывшие гимны